Джейк Уэри (; род. 14 февраля 1990 года, Трентон, штат Нью-Джерси) — aмериканский актёр и певец. Сын актрисы Ким Зиммер.

Дебютировал на экране в 12-летнем возрасте в телесериале «Направляющий свет», в котором играла его мать. С этого же времени записывает собственные песни. В 2004 году снялся в эпизоде сериала «Закон и порядок: Специальный корпус», затем на протяжении года снимался в сериале «Как вращается мир», после чего в декабре 2005 года сделал паузу в съёмках, чтобы сосредоточиться на школьных занятиях. В 2008 году впервые сыграл в кино, в фильме «Убийство школьного президента». В 2010—2012 гг. сыграл одну из главных ролей — Кевина, антагониста главного героя, — в трёх подростковых фильмах о Фреде, после чего получил ту же роль в сериале «Шоу Фреда» на тот же сюжет. После ролей в триллере «Высота» (2010) и хорроре «Оно» с 2016 года продолжает играть одну из главных ролей в телесериале «Царство животных».

В 2011—2012 гг. выпустил два сингла с собственными песнями под псевдонимом Agendas. Продолжает выступать с собственными песнями, уже под своим именем.

Фильмография

Ссылки 
 A Conversation With Musician And Actor Jake Weary // Ravelin Magazine
 Five Things You Didn’t Know About Jake Weary // TVOvermind
 Jake Weary Discusses TNT’s «Animal Kingdom» // BUILD Series

                                                                          
Актёры США